Владимир Винокуров
 Винокуров, Владимир Михайлович (1921—2010) — советский и российский минералог, профессор.